Sudbury (Derbyshire) - localidade na Derbyshire, Inglaterra
Sudbury (filme)
Sudbury (Londres) - localidade na Grande Londres, Inglaterra
Sudbury (Massachusetts) - localidade na Massachusetts, Estados Unidos
Sudbury (Ontário) - localidade na Ontário, Canadá
Sudbury (Suffolk) - localidade na Suffolk, Inglaterra